David Weir (1863–1933) – angielski piłkarz
 David Weir (1881–1929) – australijski polityk
 David Weir (1934–2011) – brytyjski scenarzysta telewizyjny i pisarz
 David Weir (ur. 1947) – amerykański literaturoznawca specjalizujący się dekadentyzmie
 David Weir (ur. 1970) – szkocki piłkarz
 David Weir (ur. 1979) – brytyjski lekkoatleta, paraolimpijczyk
 David Weir – amerykański dziennikarz